Moosleiten steht für:

 Moosleiten (Gemeinde Pichl), Ortschaft der Gemeinde Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Moosleiten (Gemeinde Straßwalchen), Weiler in der Gemeinde Straßwalchen, Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Forchenhügel und Moosleiten, Naturschutzgebiet in Bayern